Шеван може да се односи на:

 Шеван (Есон), насељено место у Француској, у департману Есон
 Шеван (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Шеван (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Шеван (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Шеван Шанжи, насељено место у Француској, у департману Нијевр

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шеван“